Моту-Оне (Маркизские острова)
 Моту-Оне (Острова Общества)